Битонто () — город и коммуна в провинции Бари региона Апулия, Италия, расположен к западу от города Бари, в восьми километрах от побережья Адриатического моря.
В городе проживает 56 338 жителей (по состоянию на 30 июня 2006 года).
Кроме прочего в городе производятся оливковое масло и вино.

Соседние города и коммуны Альтамура, Бари, Бинетто, Джовинаццо, Пало-дель-Колле, Руво-ди-Пулья, Терлицци и Торитто.

История 

Город Битонто возник ещё в античные времена; он был основан греческими поселенцами, находки монет датируются VI веком до нашей эры. Во времена правления римлян город носил имя Бутунтум или Ботонтом и являлся римским муниципием. В средние века, в XI веке, Битонто стал частью создающегося государства норманнов в Нижней Италии, а затем частью Сицилийского королевства.

25 мая 1734 года под Битонто состоялось историческое событие — битва, в которой испанская армия под командованием герцога Монтемара разгромила австрийцев и отдала Сицилийское королевство под власть дома Бурбонов.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna delle Grazie, Maria SS. Immacolata), празднование 26 мая, святые Косма и Дамиан, целители безмездные, и san Gaetano Thiene, sant'Andrea Avellino.

Города-побратимы 
  Баня-Лука, Босния и Герцеговина

Достопримечательности 
 В городе, бывшем также резиденцией епископов (епархия Битонто, в наши дни архиепископство Бари-Битонто) находится кафедральный собор Святого Валентина, по праву считающийся одним из самых великолепных романских апулийских соборов. Он был построен между 1175 и 1200 годами. Аббат Николай Барийский летом 1229 года произнес здесь пламенную проповедь перед императором Фридрихом II, содержание которой символически отражено барельефом на церковной кафедре.
 Церковь святого Франциска
 Церковь святого Распятия
 Главная крепостная башня
 Храм Минервы
 музеи

Базилика святых целителей безмездных  
Базилика свв. Космы и Дамиана, целителей безмездных, была построена в 1960 году по проекту Антонио Скивиттаро, архитектора из Битонто, профессора архитектуры Неаполитанского университета. Он был освящен епископом Битонто Аурелио Марена в 1973 году, а 4 апреля 1975 года был возведен в статус малой базилики Павлом VI, папой Римским. Здесь находятся статуи и мощи святых Космы и Дамиана, пребывыающие  в Битонто с XVI века и ранее размещенные в церкви Святого Георгия, которая стала недостаточной для приема многочисленных паломников. Фасад имеет три портала и сохраняет монументальный орган с 5 000 труб. На заднем дворе стоит колокольня высотой 50 метров.

Известные уроженцы 
 Томмазо Траэтта (1727—1779) — итальянский композитор
 Джованни Баттиста Абатесса (? — 1651) — итальянский гитарист и композитор, издал для испанской гитары несколько книг табулатур с буквенной записью аккордов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виртуальное путешествие по Битонто — Официальная страница городского отдела по культуре и туризму
 Официальный сайт коммуны Битонто

Города Италии